Moglia – comune italiano della provincia di Mantova, Lombardia 
 Moglia – frazione di Sermide in provincia di Mantova
 Moglia – frazione di Bobbio in provincia di Piacenza
 Bonifica Parmigiana Moglia – opera di bonifica dell'Emilia

Persone 
 Cristina Moglia – attrice italiana
 Mario Moglia – pittore svizzero-italiano
 Óscar Moglia – cestista uruguaiano
 Renato Moglia – ufficiale e aviatore italiano

Pagine correlate 

 Moglie
 Mollia